Ayvalık (district), een Turks district in de provincie Balıkesir
 Ayvalık (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Ayvalık